Giuseppe Morando, architetto (1822-1883)
Giuseppe Morando, ex calciatore
Giuseppe Morando, scrittore